Bennewitz von Loefen ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Bennewitz von Loefen der Ältere (1826–1895), deutscher Landschaftsmaler
 Karl Bennewitz von Loefen der Jüngere (1856–1931), deutscher Porträt- und Genremaler